Dienes ist der Familienname folgender Personen:

 András Dienes (* 1974), ungarischer Fußballspieler
 André de Dienes (1913–1985), ungarischer Fotograf
 Gerhard Dienes (1953–2020), österreichischer Historiker
 Zoltan Dienes (1916–2014), ungarischer Mathematikdidaktiker

Siehe auch:
 Dines